Carmina Burana hace referencia a varios artículos:

Carmina Burana, colección de cantos goliardos de los siglos XII y XIII reunidos en un manuscrito encontrado en Benediktbeuern (Alemania) en el siglo XIX.
Carmina Burana (cantata), compuesta por Carl Orff entre 1935 y 1936.
 Carmina Burana (banda), grupo argentino de música.